

Влодовиці — гміна в Заверцянському повіті Сілезького воєводства
 Влодовиці — село в гміні Нова Руда Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Влодовиці — село в гміні Влодовиці Заверцянського повіту Сілезького воєводства